Carletto ist der Familienname folgender Personen:

 Lino Carletto (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Piero Carletto (1963–2022), italienischer Ruderer

Carletto  steht für:

 Carletto (Spieleverlag)